Grin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Grin (1880–1932), russischer Schriftsteller
Edmond Grin (1895–1977), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Êlda Grin (1928–2016), sowjetisch-armenische Psychologin und Schriftstellerin
 François Grin (* 1959), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Sprachforscher
 Jean-Pierre Grin-Hofmann (* 1947), Schweizer Politiker
 Juri Grin (auch Yuri Grin; * 1955), ukrainischer Chemiker 
 Wolfgang Grin (* 1966), österreichischer Arzt und Schriftsteller 

Grin steht für:

 Grin, Vater von Kruto († um 1090), elbslawischer Fürst
 Grin, Pseudonym von Alexander Pawlowitsch Guljajew (1908–1998), sowjetischer Schachkomponist
 Grin (Spieleentwickler), schwedischer Spieleentwickler 
 GRIN Verlag, deutscher Verlag

GRIN steht als Abkürzung für:
 Germplasm Resources Information Network
 Global Raptor Information Network
 GRIN, Gradientenindex-Linse, siehe Gradientenoptik #Gradientenlinsen

GRIN